Гесинк () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Гесинк, Антон (1934—2010) — нидерландский дзюдоист.
 Гесинк, Роберт (1945—1992) — нидерландский ботаник.
 Гесинк, Роберт (род. 1986) — нидерландский велогонщик.